Amperima är ett släkte av sjögurkor. Amperima ingår i familjen Elpidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjögurkor
Amperima